Famatina heißen

 eine Stadt in Argentinien, siehe Famatina (Stadt)
 eine Verwaltungseinheit der Provinz Rioja in Argentinien, siehe Departamento Famatina
 ein Berg in Argentinien, siehe Sierra de Famatina
 Famatina, eine nicht mehr gültige Gattungsbezeichnung in der Familie der Amaryllisgewächse, heute Phycella Lindl.